Первая хорватская футбольная лига 1992/1993 годов () — 2-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 23 августа 1992 года и закончился 12 июня 1993 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на hrnogomet.com 
 Чемпионат Хорватии на rsssf.com

1992/1993
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 1992 году
Спорт в Хорватии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993